«Tête-à-Bœuf» puede referirse a:
 Tête-à-Bœuf, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Grand-Goâve.
 Tête-à-Bœuf, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Grand-Goâve.